Jungle Man – piosenka zespołu Red Hot Chili Peppers
 Jungle Man – film z 1941 roku, reż. Harry L. Fraser